Пріпору () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Чуперчень.
 Пріпору () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вледешть.